Торресильяс-де-ла-Тьеса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Трухильо. Занимает площадь 140 км². Население — 1189 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 69 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Pagina relacionada con esta localidad
  Portal 2.0 independiente sobre Torrecillas de la Tiesa
 Asociación Folclórica Virgen de los Remedios
 Página sobre el pueblo

Муниципалитеты Касереса